Eiji Osawa (大沢 英二 Ōsawa Eiji, né le  à Toyama, Japon) est un professeur en chimie numérique, connu pour sa prédiction de l'existence du Buckminsterfullerène.

Liens externes 
 

Professeur japonais
Naissance en juin 1935